Митров (Митрова) — фамилия:

 Митров, Василий Ильич (1876—1946) — социал-демократ, депутат Государственной думы Российской империи II созыва.
 Митров, Георгий (род. 1932) — болгарский горнолыжник.
 Митров, Деян (род. 1987) — македонский борец вольного стиля.
 Митров, Сергей Евгеньевич (1882—1952) — советский деятель образования.

 Митрова, Татьяна Алексеевна (род. 1974) — российский экономист.

См. также 
 Митрович
 Митра